«The Chase» – другий студійний альбом норвезької співачки Маріт Ларсен. Був випущений 13 жовтня 2008 року. Перший сингл з цього альбому під назвою  "If a Song Could Get Me You"  був опублікований на особистій сторінці співачки в Myspace 11 серпня 2008 року.

Список композицій

Чарти

Сингли

Сертифікації

Примітки 

Альбоми норвезьких виконавців
Музичні альбоми 2008